Šober je lahko:
 Šober, naselje v občini Maribor
 Šober, priimek več znanih ljudi
 Šober, nemško Schobergruppe: gorska skupina Visokih Tur v Avstriji; najvišja gora v njej z ledenikom je Petzeck (3.283 m)